Elijah steht für:
 Elijah, Name eines biblischen Propheten, siehe Elija
 englischer Vorname, siehe Elias
 Elijah (Musiker) (* 1986), Schweizer Reggaemusiker

Elijah ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Elijah (Missouri), im Ozark County
 Elijah (Pennsylvania), im McKean County
 Elijah (Tennessee), im White County

Siehe auch:
 Elia